Topònims:
 La Fàbrega (Sant Feliu de Pallerols), veïnat de Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa)
 Torrent de la Fàbrega (Navàs) o Rasa de la Fàbrega, afluent del Cardener
 Torrent de la Fàbrega (Monistrol de Calders), torrent de Monistrol de Calders (Moianès)
 Collet de la Fàbrega petita collada de Monistrol de Calders (Moianès) 
 Font de la Fàbrega (Monistrol de Calders), surgència de Monistrol de Calders (Moianès)
 Edificis:
 La Fàbrega (Castellterçol), masia de Castellterçol (Moianès)
 La Fàbrega (Lladurs), masia de Lladurs (Solsonès)
 La Fàbrega (Monistrol de Calders): masia desapareguda de Monistrol de Calders (Moianès)
 Caseta de Fàbrega, masia del poble de Lladurs (Solsonès)
 Molí de la Fàbrega (Castellterçol), molí de Castellterçol (Moianès)
 Biografies:
 Abelard Fàbrega i Esteba (Cabanes, 1894 - Mèxic, 1991), editor català 
 Dolors Fàbrega Costa (Solsona, 1888 - 1964) 
 Jaume Fàbrega i Colom (Vilavenut, 1948), crític gastronòmic
 Josep Fàbrega (? - Barcelona, c 1791), violinista i compositor català
 Josep Fàbrega i Pou (Palamós, 1868 - Girona, 1939), polític català
 Luis Fábrega Coello (Ourense, 1876 - ?), farmacèutic i polític gallec, membre del Partit Republicà Radical